Марьинское — название населённых пунктов:

Россия 
 Марьинское — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Новленское сельское поселение.
 Марьинское — село в Вологодском районе Вологодской области, Семёнковское сельское поселение.
 Марьинское — село в Фурмановском районе Ивановской области.
Марьинское — поселок в Светлогорской районе Калининградской области.
 Марьинское — село в Нерехтском районе Костромской области.
 Марьинское — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Марьинское — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Марьинское — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.

Украина 
 Марьинское — село в Амвросиевском районе Донецкой области.
 Марьинское — село в Пирятинском районе Полтавской области.

См. также 
 Марьинское озеро
 Марьинское сельское поселение
 Маринское